Questa lista delle città della Florida, Stati Uniti d'America, comprende le 920 località suddivise in 268 city, 124 town, 19 villaggi e 509 census-designated place (CDP).

Voci correlate 
 Florida
 Contee della Florida

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

Florida